Ягодная — деревня в городском округе город Чкаловск Нижегородской области. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 110 км, до районного центра города Чкаловска — 25 км. Абсолютная высота 80 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Грехи переименована в Ягодную.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  100% из 6 человек.

Примечания 

Населённые пункты Чкаловского района (Нижегородская область)